Behrendorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Behrendorf, Werben – ort, Werben (Elbe), Sachsen-Anhalt, 
 Behrendorf, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,